Narragansett – plemię Indian północnoamerykańskich
 Narragansett – zatoka Oceanu Atlantyckiego, w Stanach Zjednoczonych
 Narragansett – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Rhode Island